La traversata (Paar) è un film del 1984 diretto da Goutam Ghose.

Trama
Il film narra di un lungo viaggio intrapreso dai due protagonisti Naurangia e Rama da una provincia dell'India orientale fino a Calcutta. Attaccati dai proprietari della loro terra perché di razza inferiore, i due trovano riparo, inseguiti dalla polizia, in un piccolo paese industriale dove accettano di condurre oltre il fiume una mandria di maiali, dimodoché possano continuare il loro tragitto.

Collegamenti esterni
 

Film drammatici